Cordalis ist der Familienname folgender Personen:

 Costa Cordalis (1944–2019), griechischer Sänger
 Lucas Cordalis (* 1967), deutscher Sänger, Komponist und Musikproduzent